Antonio Abad o San Antonio Abad puede referirse a:

Religión

Santos 
 San Antón o Antonio Abad, o el Grande (251-356), ermitaño egipcio. Festividad: 17 de enero.

Misticismo 
 La tentación de San Antonio, episodio místico;

Edificios religiosos 
 Ermita de San Antonio Abad o de San Antón, .
 Iglesia de San Antonio Abad o de San Antón, .

Arte 
 San Antonio Abad y San Pablo, primer ermitaño, de Diego Velázquez.
 La tentación de San Antonio#Arte, representaciones del episodio místico;

Escritores 
 Antonio Abad (1949-), escritor español.

Toponimia

en Cabo Verde 
 Santo Antão #Cabo Verde, .

en España 
Divisiones administrativas
 San Antonio Abad (C.P. 07820), localidad en islas Baleares;
 San Antonio Abad (C.P. 39XXX), barrio en Cartagena, Murcia (INE: 200000/200300/200301);
 San Antonio Abad, barrio de Albacete.
Construcciones
 Cementerio de San Antonio Abad en Alcoy (Alicante).
 Cementerio de San Antonio Abad en Sanlúcar de Barrameda.
 Monasterio de Santa Isabel y San Antonio Abad de las Carmelitas, en Ciudad Real.

en Italia 
 Sant'Antonio Abate (C.P. 80057), localidad y comune de la provincia de Nápoles.
 Sant'Antonio Abate (C.P. 03040), frazione de Castelnuovo Parano, provincia de Frosinone.
 Sant'Antonio Abate (C.P. 66054), frazione de Vasto, provincia de Chieti.

en México 
 San Antonio Abad, estación en Cuauhtémoc, del Metro de la Ciudad de México.

en Portugal 
 Santo Antão #Portugal, .

Celebraciones

España 
 Las Tres Vueltas de San Antonio Abad, en Valls.
 Fiestas de San Antonio Abad, La Eliana.
 Fiestas de San Antonio Abad o Vueltas de San Antón, en Madrid.

Instituciones 
 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en Perú.